Блудів — колишні назви сіл в Україні:
 Мирне (Горохівський район)
 Світанок (Корецький район)